Sakka (Rif Dimashq), een plaats in Syrië, nabij Damascus
 Sakka of Saka (schudinstrument), muziekinstrument in Suriname
 Śakra (boeddhisme), een boeddistische god, heerser van de hemel Tāvatiṃsa
 Sakka (uitgever), een Belgische uitgever van manga